Beemelmans ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Beemelmans (* 1932), deutscher Diplomat
 Stéphane Beemelmans (* 1965), deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter, Sohn von Hubert Beemelmans

Siehe auch: Bemelmans